Boston Consulting Group
BCG-vaccin
BCG-matrix